Due unità della United States Navy hanno portato il nome di USS Wisconsin:

  – nave da battaglia della classe Illinois, varata nel 1898 e radiata nel 1920
  – nave da battaglia della classe Iowa, varata nel 1943 e radiata nel 1991